Ставищенський парк — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, розташований на території Ставищенського району Київської області.
 Ставищенський район — колишній адміністративний район України у південно-західній частині Київщини у межах Придніпровської височини правобережного Лісостепу.
 Ставищенський скарб — знайдений у с. Ставище (кол. Татариска) Дунаєвецького району на Поділлі (Хмельницька область).
 Ставищенський район (Малинська округа) — адміністративно-територіальна одиниця УСРР, існував з 1923 по 1925 роки в складі Малинської округи.
 Ставищенський замок — оборонна споруда у місті Ставище, збудована в першій половині XVII століття.
 Ставищенський провулок — зниклий провулок, що існував у Жовтневому, нині Солом'янському районі міста Києва, місцевість Караваєві дачі.